Eulonia ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Eulonia (Georgia)
 Eulonia (South Carolina)